Leopold I van Oostenrijk (markgraaf) (ca. 936-994), markgraaf van de Oostmark (976-994)
 Leopold I van Habsburg (1290-1326), co-hertog van Oostenrijk en Stiermarken (1308-1326)
 keizer Leopold I (1640-1705), aartshertog van Oostenrijk (1657-1705) en koning en keizer van Duitsland (1658-1705)